Pflugern ist der Name folgender Orte:

 Pflugern (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Pflugern (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortsteil von Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten